Maamendhoo kan verwijzen naar:
 Maamendhoo (Gaafu Alif-atol), een eiland van het Gaafu Alif-atol, Maldiven 
 Maamendhoo (Laamu-atol), een eiland van het Laamu-atol, Maldiven 
 Maamendhoo (Seenu-atol), een eiland van het Seenu-atol, Maldiven